Regulamento interno é um documento escrito que rege os direitos e deveres dos membros de um determinado estabelecimento.

Direito civil